Wills Island (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wills Island (ö i Kina), Hubei,

USA 

 Wills Island (ö i USA, Maryland), Charles County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar